Антти Пихлаясало (, род. 5 марта 1979) — финский шахматист, международный мастер.

Чемпион Финляндии 1997 г. Победитель молодежного чемпионата Финляндии 1996 г.

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1998 г.

Победитель турнира мастеров в Будапеште (1997 г.).

Неоднократный участник юношеских и юниорских соревнований европейского и мирового уровня.

В XXI в. выступает преимущественно в опен-турнирах и внутренних командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Пихлаясало  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Пихлаясало  на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад